Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2002 года проводился в Китае с 14 сентября по 25 сентября. На чемпионате выступили 16 команд. Это был 14-й по счёту турнир. Победителем стала сборная США, выиграв в финальном матче у сборной России со счётом 79:74.

Арены

Формат 
Формата турнира остался такой же как и у чемпионата мира 1998 года.
 Предварительный турнир проводится с разбивкой на 4 группы A, B, С и D по 4 команды.
 Четвёртые команды групп A, B, С и D встретились между собой в классификации за 13-16 места.
 Первые три сборные групп A и B образовали группу E, а первые три сборные групп C и D образовали группу F. Результату предварительного раунда учитываются в группах E и F .
 Команды занявшие в группах места 5 и 6 — в плей-офф разыгрывали 9- 12 места.
 Победители с 1 по 4 место в группах E и F в плей-офф разыгрывали медали первенства.

Участники

Квалификация по регионам ФИБА 

Впервые в чемпионате мира участвовали команды:
 Представитель от ФИБА Африка — сборная Туниса (2 место чемпионата Африки 2000 года).

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Раунд одной восьмой финала

Группа E

Группа F

Классификация

Матчи за 13—16-е места

Матчи за 9—12-е места

Плей-офф

Четвертьфинал

Матчи за 5—8-е места

Полуфиналы за 5—8-е места

Полуфинал

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Составы сборных — призёров чемпионата

Самые результативные игроки

Итоговая таблица

Ссылки 
 Чемпионат мира 2002 года на сайте ФИБА
 Данные сайта www.todor66.com
 Чемпионат мира 2002 года на сайте История Баскетбола США

2002
2002 год в баскетболе
Чемпионаты мира в Китае
Спорт в Китае в 2002 году
Чемпионаты мира в 2002 году
Сентябрь 2002 года
Международные соревнования по баскетболу в Китае